Guerra antisubmarina (del seu nom en anglès Anti-Submarine Warfare), tipus de guerra naval contra submarins enemics
 ASW també és el codi IATA de l'Aeroport d'Assuan, aeroport que serveix la zona d'Assuan, a l'Egipte